Ромашкинское сельское поселение:
 Ромашкинское сельское поселение — в Сакском районе Республики Крым
 Ромашкинское сельское поселение — в Приозерском районе Ленинградской области,
 Ромашкинское сельское поселение — в Алнашском районе Удмуртии.